Zvonček je lahko:

 zvonček, mali zvon
 Zvonček (2002–), revija
 Zvonček (1900–1939), revija

Rastlina 

 Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis)
 Pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum)
 Navadni alpski zvonček (Soldanella alpina)